Mužská dvouhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Ariake Coliseum nastoupilo třicet dva hráčů. Turnaj se v letech 2020 a 2021 vinou pandemie covidu-19 nakonal. Obhájcem titulu z roku 2019, kdy se turnaj uskutečnil naposledy, byl Novak Djoković, který dal přednost souběžně hranému Astana Open.

Vítězem se stal třetí nasazený Američan Taylor Fritz, jenž ve finále zdolal čtvrtého nasazeného krajana Francese Tiafoea po dvou vyhraných tiebreacích poměrem 7–3 a 7–2. V probíhající sezóně si po triumfech v Indian Wells a Eastbourne připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Již postupem do finále si zajistil premiérový posun do první desítky žebříčku ATP, čímž napodobil úspěch  své matky z roku 1977. Bodový zisk mu nakonec zajistil posun na 8. místo hodnocení.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2022
ATP Tour 2022